A Liga Feminina de Basquetebol (LFB) de 2016/2017 foi a 19ª edição, competição organizada pela Federação Portuguesa de Basquetebol,  É disputada por 12 equipas, em duas fases. O GDESSA Barreiro conquistou o seu 2º Título.

Primeira Fase

Clasificação Liga Feminina Fase Regular

Calendário Fase Regular

Segunda Fase

Calendário Play-offs – Quartos de final

Clasificação Liga Feminina Final Four

Calendário

Referências

http://www.fpb.pt/fpb2014/start_fpb_2014

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=6168&layout=classificacao

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=6168&layout=resultados

 
<noinclude>